A jűtphing vagy jyutping (néha jyutpin; ) a sztenderd kantoni nyelvre kidolgozott latin betűs átírási rendszer, amelyet a Linguistic Society of Hong Kong (LSHK) dolgozott ki 1993-ban. Hivatalos elnevezése: The Linguistic Society of Hong Kong Cantonese Romanization Scheme.

A jyutping elnevezés a kínai 粤拼 (pinjin: Yuèpīn) szóból ered, amely a 粤语拼音  (pinjin: Yuèyǔ pīnyīn), vagyis „a yue nyelv fonetikus ábécéje” jelentésű kifejezés rövidített formája kantoni nyelven.

Szótagkezdők

Szótagvégek

Tónusok 
A kantoni nyelvben összesen 9 zenei hangsúlyt vagy tónust különböztetnek meg. Ezek közül három az úgy nevezett „belépő tónus” (kínaiul: 入聲, pinjin: rù shēng), melyek kizárólag a ‑p, ‑t és ‑k szótagvégű szótagokon jelenhet meg. Ezeket a jyutping átírásban külön számokkal nem is különböztetik meg.

Jegyzetek

Források 
  LSHK Cantonese Romanization Scheme
  Jyutping Pronunciation Guide
  粵語拼盤 : Learning the phonetic system of Cantonese
  Chinese Character Database (Phonologically Disambiguated According to the Cantonese Dialect)
  The CantoDict Project is a dedicated Cantonese-Mandarin-English online dictionary which uses Jyutping by default
  MDBG free online Chinese-English dictionary (supports both Jyutping and Yale romanization)
  粵拼易 JyutPingEasy.Net: a website that transliterates Chinese characters to Jyutping

Fordítás

Ajánlott források

Kínai nyelv
Átírás